When We Were Beautiful – documentario del 2009 diretto da Phil Griffin sui Bon Jovi
 When We Were Beautiful – singolo dei Bon Jovi del 2010, dall'album The Circle